«Дочери тьмы» (,  — «Алые губы») — кинофильм режиссёра Гарри Кюмеля 1971 года.

Сюжет 
Молодожёны, Стефан () и Валери () путешествуют по континентальной Европе и держат путь в Британию. В городе Остенде они в ожидании парома решают поселиться в пустующем из-за межсезонья отеле.

Вечером в отель на старинном «Бристоле» прибывает ещё одна пара — старомодно одетая графиня Елизавета Батори (Дельфин Сейриг) со своей секретаршей Илоной (). Консьерж сообщает графине, что видел её сорок лет назад, и с тех пор она совершенно не изменилась. Оставшись наедине в своём номере, графиня Батори и Илона ведут диалог, намекающий на то, что они являются вампирами.

Вечером по возвращении в отель молодожёны знакомятся с графиней и её спутницей. Графиня Батори рассказывает о том, что является далёким потомком Елизаветы Батори, венгерской графини, печально знаменитой убийствами сотен девушек в конце XVI века. Стефан пересказывает подробности применявшихся тогда пыток, и между ним и графиней возникает странное взаимное притяжение.

Дальнейшее общение этих двух пар приводит к череде трагических событий: смерть Илоны, соблазнение и обращение Валери графиней с последующим убийством Стефана. Валери и графиня Батори вместе уезжают из отеля, но не успевают найти укрытие до рассвета. Графиня погибает, Валери занимает её место, становится таинственной женщиной в чёрном плаще, ищущей новых жертв.

Работа над фильмом 
Предыдущий полнометражный фильм «» не имел большого успеха, так что Гарри Кюмель решил для следующего проекта сделать шаг в сторону эксплуатационного кино. Получение государственного финансирования для будущего фильма «Дочери тьмы» было маловероятным из-за сюжета, но в то же самое время проект выглядел достаточно коммерчески успешным для поиска дополнительных продюсеров, особенно после того как к участию удалось привлечь знаменитую французскую актрису Дельфин Сейриг.

Съемки начались в мае 1970 года в Остенде и Брюгге, хотя действие фильма происходит зимой.

По настоянию одной из кинокомпаний, Maya Films, название фильма для французского проката было изменено с первоначального  на . Позднее в разных странах появилось большое количество различных названий для местного проката: от откровенно эксплуатационных —  («Сатанинские девственницы»), более умеренных —  («Обещание красных губ», альтернативное название для британского проката) до неопределённых —  («Эржебет, кровавая любовь») и  («Дети тьмы»). Наиболее часто используемым был вариант для американского проката —  («Дочери тьмы»).

В ролях

Факты 
Фильм снят и озвучен полностью на английском языке, несмотря на то, что бо́льшая часть актёрского состава была родом из Франции, Германии и Фландрии. В отличие от большинства жанровых европейских фильмов 1970-х при последующем озвучивании не были задействованы другие актёры. Самостоятельное озвучивание актёрами, для которых английский не был родным языком, привело к появлению заметного акцента, особенно у Дельфин Сейриг, Андреа Рау и Пауля Эссера.

Значение 
В начале 2010-х журнал «Time Out» провёл опрос среди нескольких сценаристов, режиссёров, актёров и критиков, связанных с жанром хоррор на тему их любимого фильма ужасов. Фильм «Дочери тьмы» занял 90-е место в списке из 100 лучших фильмов ужасов.

Через несколько лет после премьеры фильм «Дочери тьмы» приобрёл определённую известность в арт-хаусных кругах, что сказалось на популярности режиссёра Гарри Кюмеля. В 1979 году кинокритик Дэвид Сорен написал книгу о творчестве Кюмеля.

В начале 1980-х в журнале «» появилась статья, в которой сюжет «Дочерей тьмы» трактовался с позиций межполовой борьбы за власть и контроль, и в итоге фильм был назван «феминистским».

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы Гарри Кюмеля
Фильмы о графине Батори
Фильмы на английском языке
Фильмы Бельгии 1971 года
Фильмы Франции 1971 года
Фильмы ужасов ФРГ
Фильмы ужасов Бельгии
Фильмы ужасов Франции
Фильмы о вампирах
Фильмы ужасов 1971 года
Эротические фильмы ужасов